un ocell, el falcó mostatxut europeu,
 una masia de Malla (Osona, Catalunya), l'Albanell.